Charleroi steht für:

 Charleroi, eine Stadt in Belgien
 Flughafen Brüssel-Charleroi, einen Flughafen in Belgien
 Sporting Charleroi, einen belgischen Fußballverein
 Charleroi (Pennsylvania), ein Borough in den Vereinigten Staaten
 (17428) Charleroi, einen Asteroiden

im NRHP gelistete Objekte:
 Charleroi Historic District, in Charleroi Borough, Pennsylvania, ID-Nr. 07001162
 Charleroi-Monessen Bridge, in Charleroi, Pennsylvania, ID-Nr. 88000812